Diawara se poate referi la:

Locuri
Diawara, un oraș din Senegal

Nume de familie
Diawara este transcrierea franceză a unui nume de familie de origine mandingă (transcrierea engleză este Jawara). Printre persoanele notabile cu acest nume sunt:

Abdoulaye Diawara (n. 1981), fotbalist ivorian
Abdoulaye Diawara (fotbalist) (n. 1983), fotbalist francezo-malian
Abdourahamane Diawara (n. 1978), înotător guinean
Ange Diawara (1941–1973), politician și militar congolez
Baba Diawara (n. 1988), fotbalist senegalez, atacant
Daba Diawara (n. 1951), politician din Mali
Diéné Diawara (n. 1988), baschetbalist din Mali
Djeli Moussa Diawara (aka Jali Musa Jawara; n. 1962), muzician din Guinea
Djibril Diawara (n. 1975), fotbalist francezo-senagalez
Fatoumata Diawara (n. 1982), muzician din Mali
Fousseni Diawara (n. 1980), fotbalist francezo-malian
Kaba Diawara (n. 1975), fotbalist francezo-guinean
Lamine Diawara (n. 1971), baschetbalist din Mali
Mamadou Diawara (n. 1989), fotbalist francez
Manthia Diawara, profesor din Mali
Nare Diawara (n. 1983), baschetbalist din Mali
Samba Diawara (n. 1978), fotbalist din  Mali
Souleymane Diawara (n. 1978), fotbalist senegalez, fundaș
Yakhouba Diawara (n. 1982), baschetbalist francez